Stemning (Alnæs) een compositie van Eyvind Alnæs
Stemning (Kvandal) een compositie van Johan Kvandal

Zie ook
Stemninger een compositie van Edvard Grieg